DS Большой Медведицы () — одиночная переменная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 20656 световых лет (около 6333 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16,8m до +15,3m.

Характеристики 
DS Большой Медведицы — пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RR).

Примечания